Between the Bridges è il quinto album in studio del gruppo rock canadese Sloan, pubblicato nel 1999.

Tracce

Collegamenti esterni